Леван Пацация (; род.  в Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — грузинский профессиональный баскетболист, играет на позиции легкого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Динамо» (Тбилиси).

Карьера 
Начал заниматься баскетболом в Тбилиси. Первый тренер – В. Кварацхелия.

Выступал в молодежной команде «Барселоны» и Университете Арканзаса. На родине выступал за «Сухуми» и «Олимпи». В сезоне 2012/13 форвард набирал 15,7 очка и делал 6,8 подбора в среднем за матч чемпионата Грузии. Вместе с «Олимпией» Леван был финалистом местного чемпионата. Играл за юношеские и национальную сборные Грузии.

В ноябре 2014 года подписал контракт с «Нижним Новгородом» сроком на один месяц, а в декабре продлил договор до конца сезона 2014/2015. Но в феврале 2015 года клуб и игрок расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Ссылки 
 Статистика в NCAA
 Профиль на сайте Евролиги

Баскетболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по баскетболу
Игроки БК «Сухуми»
Игроки БК «Олимпи»
Игроки БК «ДнепрАзот»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Динамо» Тбилиси